Чёрная Речка —поселок в Новомайнском городском поселении Мелекесского района Ульяновской области.

География 
Находится на правом берегу реки Большой Авраль на расстоянии примерно 6 километров на восток по прямой от районного центра города Димитровград.

Население
Население составляло 216 человека в 2002 году (русские 69%), 297 по переписи 2010 года.

Достопримечательности
Живописные окрестности.

Примечания 

Населённые пункты Мелекесского района